Gozelo (auch Gotzelo) ist der Name mehrerer frühmittelalterlicher Herrscher

 Gozelo (Ardennengau) († 942), Graf im Ardennengau
 Gotzelo I. (Niederlothringen), Herzog von Niederlothringen (1023–1044) und Herzog von Verdun (1033–1044)
 Gotzelo II. (Niederlothringen), Herzog von Niederlothringen (1044–1046)